L'édition 2019 du tournoi de tennis de Prague se déroule du  au , sur terre en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Jil Teichmann remporte le tournoi en simple, Anna Kalinskaya et Viktória Kužmová celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Suissesse Belinda Bencic, de la Biélorusse Vera Lapko, de la Russe Evgeniya Rodina et de l'Italienne Camila Giorgi. Elles sont respectivement remplacées par Stefanie Vögele, Mandy Minella et Jessica Pegula.

Lauréates 
En simple, Jil Teichmann remporte son premier titre WTA en battant en finale Karolína Muchová.

En double, Anna Kalinskaya et Viktória Kužmová remportent leur premier titre ensemble en battant en finale les tenantes du titres, Nicole Melichar et Květa Peschke. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Prague
Sport en Tchéquie en 2019
Tennis en avril 2019
Tennis en mai 2019